Bhatia ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Bhatia, Baron Bhatia (* 1932), britischer Geschäftsmann und Politiker
 Balwinder Kaur Bhatia (* 1958), indischer Hockeyspieler
 Nam P. Bhatia (* 1932), indischer Mathematiker
 Raghunandan Lal Bhatia (1921–2021), indischer Politiker
 Ranjit Bhatia (1936–2014), indischer Langstreckenläufer
 Riya Bhatia (* 1997), indische Tennisspielerin
 Sabeer Bhatia (* 1968), indisch-US-amerikanischer Elektronikentwickler und Geschäftsmann
 Sangeeta Bhatia (* 1968), US-amerikanische Bioingenieurin und Medizinerin
 Taniya Bhatia (* 1997), indische Cricketspielerin
 Ujal Singh Bhatia (* 1950), indischer Verwaltungsbeamter und Mitglied im WTO Appellate Body
 Vanraj Bhatia (1927–2021), indischer Komponist
 Yastika Bhatia (* 2000), indische Cricketspielerin